Rt straha (1962), film iz 1962.
 Rt straha (1991), film iz 1991.